Соломос может означать:
  — деревня в общине Коринф, Греция.
 Соломос, Дионисиос (1798—1857) — греческий поэт.